Стус — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стус, Василий Семёнович (1938—1985) — украинский поэт, диссидент, политзаключённый, Герой Украины (посмертно).
 Стус, Дмитрий Васильевич (род. 1966) — украинский писатель и литературовед, редактор.